Пауліна Фіалкова () — словацька біатлоністка, чемпіонка і медалістка Універсіади, медалістка чемпіонату Європи, неоднораззова призерка етапів кубку світу з біатлону. 

Фіалкова виступає в змаганнях на кубок світу з 2012 року. Вона брала участь у Сочинській та Пхьончханській олімпіадах. 

Молодша сестра Пауліни Івона теж виступає за Словаччину в біатлонних змаганнях.

Результати 
Усі результати на сторінці мають джерелом Міжнародний союз біатлоністів.

Олімпійські ігри

Чемпіонати світу

Кубок світу

Історія виступів 

* Результати на етапах кубку світу, Олімпійських іграх та чемпіонатах світу.

Особисті подіуми

Стрільба

Посилання 

Словацькі біатлоністки
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2014
Біатлоністи на зимових Олімпійських іграх 2018